Доротея фон Бранденбург ( може да се отнася за:

 Доротея фон Бранденбург-Кулмбах (1430–1495), кралица на Дания, Норвегия и Швеция, херцогиня на Шлезвиг и Холщайн, графиня на Олденбург
 Доротея фон Бранденбург (1420–1491), херцогиня на Мекленбург
 Доротея фон Бранденбург (1446–1519), херцогиня на Саксония-Лауенбург
 Доротея фон Бранденбург (1471–1520), абатеса на Бамберг
 Доротея Катарина фон Бранденбург-Ансбах (1538–1604), бургграфиня на Майсен
 Доротея Шарлота фон Бранденбург-Ансбах (1661–1705), ландграфиня на Хесен-Дармщат